Tenisový turnaj WTA HP Open 2011 se konal ve dnech 10. – 16. října v japonské Ósace, venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Samantha Stosurová (finále)
  Marion Bartoliová (vítězka)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Petra Cetkovská (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová (2. kolo)
  Ajumi Moritová (čtvrtfinále)
  Chanelle Scheepersová (čtvrtfinále)
  Christina McHaleová (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které obdržely divokou kartu::
  Marion Bartoliová
  Aiko Nakamuraová
  Kurumi Naraová

Hráčky, které do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Šúko Aojamová
  Noppawan Lertcheewakarnová
  Erika Semaová
  Jaroslava Švedovová

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= J. Gajdošová  A. Kerber
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= V. King  J. Švedova
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2='6
| RD4-score01-3=[9]
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Japan Women's Open
Tenis v Japonsku v roce 2011